

Geografia
 Russia
 Isola di Mabel – isola russa nell'Oceano Artico

 Stati Uniti d'America
 Mabel – area non incorporata della Florida
 Mabel – area non incorporata del Kentucky
 Mabel – città del Minnesota
 Mabel – area non incorporata dell'Oregon

Musica
 Mabel – gruppo musicale danese
 Mabel – progetto musicale dance italiano
 Mabel – cantante britannica

Onomastica
 Mabel – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi fittizi
 Mabel – personaggio cinematografico apparsi in molti film di Charlie Chaplin
 Mabel – personaggio della saga cinematografica Shrek

Persone
 Mabel – uno dei ring name di Nelson Frazier jr., wrestler statunitense

Altro
 Mabel's Adventures – cortometraggio muto del 1912 diretto da Mack Sennett 
 Mabel's Heroes – cortometraggio muto del 1913 diretto da George Nichols
 Mabel's Lovers – cortometraggio muto del 1912 diretto da Mack Sennett
 Mabel si marita (Mabel's Married Life) – film del 1914 prodotto e diretto da Mack Sennett